Яан Кийвит:
 Кийвит, Яан (1906—1971) — эстонский религиозный деятель, богослов, архиепископ эстонской евангелическо-лютеранской церкви (1949—1967).
 Кийвит, Яан (1940—2005) — эстонский религиозный деятель, архиепископ эстонской евангелическо-лютеранской церкви в 1994—2005.